Макс Асканази (, 24 февраля 1865, Шталлупёнен — 23 октября 1940, Женева) — немецкий патологоанатом и онколог, профессор медицины.

Биография 
Родился в Восточной Пруссии в еврейской семье Йозефа Самуила Асканази и Нанни Асканази (урождённой Ашкенази). Окончив в 1890 году Кёнигсбергский университет, Асканази в 1893 году стал в качестве приват-доцента читать лекции по патологии. Несмотря на выдающиеся работы, Асканази не мог добиться в Германии звания профессора и переселился в 1905 году в Женеву, где ему было предложено занять пост директора Патологического института. Вместе с тем он получил и профессуру в Женевском университете.

Жена (с 1919 года) — Штефани Герштл (, 1885, Вена—?).

Работы 
Асканизи написал множество статей в «Archiv für Dermatologie und Syphilis», «Deutsches Archiv für klinische Medizin» и других медицинских журналах.

 Kasuistisches zur Frage der Alopecia neurotica (1890);
 Ueber Bothriocephalus-Anaemie und die prognostische Bedeutung der Megaloblasten im anämischen Blute (1895);
 Ueber die diagnostische Bedeutung der Ausscheidung des Bence-Jones’schen Körpers durch den Urin (1900);
 Dermoidcysten des Eierstocks, ihre Geschichte, ihr Bau und ihre Entstehung (1906);

Литература

Примечания 

Патологоанатомы Германии
Онкологи Швейцарии
Члены Леопольдины
Преподаватели Кёнигсбергского университета
Ректоры Женевского университета